Claudio Abbado (1933-2014), chef d'orchestre italien ;
 Marcello Abbado (1926-2020), un compositeur et pianiste italien ;
 Roberto Abbado (1954-), un chef d'orchestre italien.